Algarve Cup 2009 var den 16:e upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag som spelades mellan den 4 och 11 mars 2009 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Sverige, som tog sin tredje slutseger i turneringen, efter finalvinst mot regerande mästarna USA på straffar.

Gruppspel

Alla tider är lokala (WET/UTC+0)

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
Svenska fotbollförbundets hemsida
Algarve Cup 2009 på portugisiska fotbollsförbundets hemsida
16th Algarve Cup 2009

2009 i Portugal
2009
Fotbollsåret 2009